Art kan syfta på:

 Art – ett begrepp inom biologi för indelning av taxa.
 Art mac Cuinn – irländsk högkung inom keltisk mytologi

Kultur 
 Art (musikalbum av Art Farmer) – ett musikalbum från 1960 av Art Farmer
 Art Co., Ltd – ett japanskt videospelsföretag
 Art déco – arkitektur-, konst- och formgivningsstil från tiden mellan 1920 och början av andra världskriget
 Art Nouveau – en stilriktning inom arkitektur, formgivning, konsthantverk, grafik med mera från 1890 till omkring 1920
 Arts and Crafts – en konstriktning och social rörelse i Storbritannien uner senare hälften av 1800 talet
 The Art Company – en nederländsk popgrupp bildad 1983

Geografi 
 Art-sur-Meurthe – kommun i Lorraine i nordöstra Frankrike. 
 Île Art – en ö i provinsen Québec
 Île Art, Belepöarna – en ö i Belepöarna, Nya Kaledonien

Personer 
Art är ett keltiskt mansnamn som betyder "björn".
 Art Blakey (1919–1990), amerikansk jazzmusiker född 1919
 Art Farmer (1928–1999), amerikansk jazzmusiker född 1928
 Art Garfunkel (1941–), amerikansk sångare och skådespelare född 1941
 Art Spiegelman (1948–), amerikansk serieskapare född 1948

Se även
 Art concret – flera